C25 steht für:

 Hauptstraße C25, Straße in Namibia
 Carlsson C25, Sportwagen von Carlsson Autotechnik
 Chrysler Serie C25, Pkw-Modelle
 Citroën C25, Nutzfahrzeug (1981 bis 1993)
 Nissan Serena C25, Pkw-Modell, siehe Nissan Serena #Serena C25 (2005–2010)
 Siemens C25, Handy-Modell
 Caldwell 25, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-25 steht für:
 C-25 (Katalonien), eine Autobahn in der spanischen Region Katalonien
 Buick Modell C-25, Pkw-Modell (1913)

C25